Corynascidia är ett släkte av sjöpungar. Corynascidia ingår i familjen högermagade sjöpungar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Högermagade sjöpungar
Corynascidia